San Patricio kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San Patricio, Jalisco, Cihuatlán, 
 San Patricio, Chiapas, Sabanilla, 
 San Patricio, San Luis Potosí, Rayón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar